Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriiky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele, poradenského pracovníka apod. Akceptuje aktuální odborné poznatky a reálnou situaci poraden, škol.

Proces - kroky MDS 

Každá z 25 lekcí má stejnou strukturu, řád, kroky
 Zahájení
 Posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností (verbální i nonverbální)
 Specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace)
 Pohybová cvičení
Píseň - pohyb (cvičení pohybově akustická)
Píseň - pohyb - grafický vzor (cvičení pohybově akusticko optická)
Závěr

Pedagogika